Gautama (Patronym zu Gotama) steht für:

 Gautama (Rishi), ein mythischer Weiser im Hinduismus
 Siddhartha Gautama, der gegenwärtige Buddha